

Маттун — місто, штат Іллінойс
 Маттун — селище, штат Вісконсин